John Hawkins henviser til blandt andre:

 John Hawkins (admiral) (1543–1595) – engelsk admiral og søfarer
 John Hawkins (musikhistoriker) (1719–1789) – engelsk jurist og musikhistoriker
 John Hawkins (komponist) (1944–2007) – canadisk komponist og pianist

Se også 
 Jack Hawkins